Blücherdenkmal steht für:

 Blücherdenkmal (Berlin), Christian Daniel Rauch, 1826 
 Blücherdenkmal (Breslau), Christian Daniel Rauch
 Blücherdenkmal (Flensburg), erinnert an das Unglück auf der SMS Blücher (1877)
 Blücherdenkmal (Kaub), Fritz Schaper 1894
 Blücherdenkmal (Oberlausitz), Friedrich Ottomar Mittag, 1813
 Blücherdenkmal (Rostock), Johann Gottfried Schadow, 1819
 Blücherdenkmal Weisel, Johannes Sipp, 1914
 Blücherbüste (Walhalla), Christian Daniel Rauch, 1817 
 Blücher-Mausoleum, Krieblowitz, 1853